Su’ao () ist eine Hafenstadt am Pazifik im Landkreis Yilan im Nordosten der Republik China (Taiwan). Sie hat den Status einer Stadtgemeinde ().

Lage und Klima 
Su’ao liegt gut 20 km südlich der Kreisstadt Yilan am südlichen Rand der Lanyang-Ebene, die den zentralen Teil des Landkreises Yilan ausmacht. Sie ist Endpunkt der Autobahn 5, die eine Verbindung über Yilan in Richtung Nordwesten nach Taipeh herstellt. Südlich von Su’ao reicht das Zentralgebirge Taiwans direkt bis ans Meer. Entlang der Steilküste führt die Provinzstraße 9 (der Su’ao-Hualian-Highway) nach Hualien. Su’ao liegt an der entlang der Ostküste verlaufenden Eisenbahnstrecke Taipeh-Hualian.

Der Handels- und Marinehafen der Stadt ist der wichtigste im Landkreis Yilan und einer der größten in Osttaiwan. Daran angrenzend gibt es im Stadtteil Nanfang’ao einen bedeutenden Fischereihafen.

Touristisch bedeutend ist die kalte Mineralquelle ( Su’ao Cold Spring) mit einer Badeanstalt im Ortszentrum.

Unglücke 
Am 21. Oktober 2018 ereignete sich der Eisenbahnunfall von Xinma, als ein mit überhöhter Geschwindigkeit reisender Schnellzug des Puyuma-Expresses in einer Kurve entgleiste. Dabei kamen 18 Reisende ums Leben. Am 1. Oktober 2019 stürzte die Nanfang’ao-Brücke, eine 140 m lange Stabbogenbrücke am Hafen von Su’ao auf ganzer Länge ein. Am Vortag hatte es einen Taifun gegeben. Bei dem Ereignis kamen 12 Menschen ums Leben.

Weblinks 
 Hafenbüro Su'ao

Einzelnachweise 

Ort auf Taiwan
Ort in der Provinz Taiwan
Landkreis Yilan